Las siglas FCR pueden designar:
al radar de control de tiro (fire-control radar), un radar utilizado en armas de fuego;
a la Federación Colombiana de Rugby;
al índice de transformación del alimento (feed conversion ratio), un índice utilizado en ganadería;
al reactivo de Folin-Ciocalteu, una mezcla de fosfomolibdato y fosfotungstato.